

История 

Главной особенностью Олимпийских игр 1968 года стало место их проведения — высокогорный субтропический Мехико, расположенный на высоте 2240 метров над уровнем моря, где среднемесячная температура круглый год находится в пределах 14—18 °С, а на период с июня по сентябрь приходится 85 % суммарных годовых осадков. По этой причине Олимпийские игры было решено провести в октябре, когда летний спортивный сезон в Европе и Северной Америке уже заканчивается.

В связи с расположением олимпийской столицы высоко в горах, у тренеров и врачей возникли естественные опасения о неблагоприятном влиянии разреженной горной атмосферы на организм спортсменов. До 1968 года Олимпийские игры ни разу не проводились в городах с высотой более 200 метров над уровнем моря. Поэтому все страны-участники предприняли максимальные усилия для создания высокогорных тренировочных лагерей, где бы воспроизводились погодные и атмосферные условия будущих игр.

В качестве базы для создания тренировочного лагеря легкоатлетов-мужчин сборной США был выбран высокогорный посёлок Эхо-Саммит расположенный у живописного озера Тахо близ границы штатов Калифорния и Невада на перевале, где шоссе № 50 пересекает горный хребет Сьерра-Невада. Высота перевала составляет 2250 метров и практически совпадает с высотой Мехико. В сжатые сроки здесь построили современный легкоатлетический стадион с одной из первых в мире тартановых беговых дорожек. Из-за запрета на вырубку деревьев, наложенного Департаментом лесного хозяйства США, 400-метровый трек располагался прямо посреди леса, на площадке внутри беговой дорожки находилась роща 30-метровых сосен, тянувшаяся вдоль дальнего прямого участка трека. Делая очередной круг и проходя вираж, бегуны каждый раз скрывались от наблюдателей за деревьями. Стартовая линия 100-метровой дистанции находилась на опушке, а бегуны на 200 метров стартовали прямо из леса.

По свидетельству очевидцев и участников событий, необычная красота этого места во многом способствовала единению команды, которая спустя несколько месяцев стала лучшей на Олимпийских играх в Мехико.

Необычное время проведения Олимпийских игр заставило руководство легкоатлетического союза США в корне изменить расписание подготовки к соревнованиям. Национальный чемпионат США традиционно проводится в июне—июле каждого года. В олимпийские годы вскоре после него организовывался отборочный турнир (), на котором отбирались участники олимпийской команды. Проведение Олимпийских игр в октябре означало 4-месячный перерыв между отборочным турниром и основными соревнованиями, что делало отбор неэффективным и в определённой мере бессмысленным. Поэтому было решено разбить отборочный турнир на два этапа. После национального чемпионата, который состоялся в Сакраменто середине июня, в Лос-Анджелесе 29—30 июня проводился первый (полуфинальный) этап отборочного турнира. Заключительный (финальный) этап отбора намечалось провести в Эхо-Саммит 6—16 сентября, за месяц до начала легкоатлетических соревнований в Мехико. По результатам финального турнира окончательно формировалась олимпийская команда США.

Похожим было расписание предолимпийского сезона 1964 года, ориентированное на Олимпийские игры в Токио, которые также состоялись поздней осенью.

Если чемпионат США в Сакраменто продемонстрировал чрезвычайно высокий уровень результатов (например, сразу трое спортсменов превысили мировой рекорд на стометровке, впервые показав результаты лучше 10 секунд), то полуфинальный отборочный турнир в Лос-Анджелесе из-за его не до конца ясного статуса (победа не гарантировала выступление на Олимпиаде) и плохой организации, известен посредственными результатами и постоянными скандалами между спортсменами, тренерами и прессой. Дополнительную дезорганизацию в соревнования вносили действия негритянских правозащитных организаций, который призывали афроамериканских атлетов бойкотировать Олимпийские игры.

В отборочном турнире в Эхо-Саммит участвовали только легкоатлеты-мужчины. Отборочный турнир для женщин проводился в г. Волнат (шт. Калифорния), отборочный турнир в пятиборье совместили с женским чемпионатом США, который проходил в г. Колумбия (шт. Миссури). Отборочный турнир в спортивной ходьбе проходил на высокогорье в г.  (дистанция 20 км — 7 сентября, 50 км — 10 сентября).

Всего за 8 дней на соревнованиях в Эхо-Саммит побывало около 100 тыс. человек, частично разместившиеся на временных трибунах, частично — на близлежащих холмах. Продажа билетов не предусматривалась.

Ещё одной особенностью отборочного турнира в Эхо-Саммит была искусственно растянутся программа соревнований с целью имитировать соревновательные нагрузки на Олимпиаде. Например, обычное расписание соревнований в спринтерском беге на чемпионате США, где в каждой дисциплине выступают около 10 участников, состоит из полуфинала, где отбираются 6-8 финалистов в зависимости от количества дорожек на треке, и финала. Большие соревнования ранга Олимпийских игр с 50-80 участниками в каждой дисциплине предполагают 4-круговой турнир (забеги, четвертьфиналы, полуфиналы и финалы). В Эхо-Саммит четырёхкруговая система предварительных соревнований была тщательно имитирована, несмотря на отсутствие в ней непосредственного практического смысла.

Результаты соревнований 
100 м

200 м

400 м

800 м

1500 м

5000 м

10 000 м

110 м с барьерами

400 м с барьерами

3000 м с препатствиями

Прыжки в высоту

Прыжки с шестом

Прыжки в длину

Тройной прыжок

Толкание ядра

Метание диска

Метание молота

Метание копья

Десятиборье

Примечания

Ссылки

Статьи 
 Bob Burns Magic Mountain. Echo Summit, A Mountain Pass Near The California-nevada Border, Found Its Place In History By Shaping The 1968 U.s. Olympic Track And Field Team, One Of The Best Ever. — Chicago Tribune, July 03, 2000.
 Track and Field Statistics. USA Olympic Trials, Echo Summit 1968 — на сайте trackfield.brinkster.net.
 Steve Yingling New track’s Olympic roots sown 40 years ago. — Tahoe Daily Tribune. Thursday, April 17, 2008.
 1968 Men’s Olympic Trials Track at Echo Summit (Lake Tahoe).
 Bob Burns A tranquil setting in turbulent times. — San Francisco Chronicle. Friday, July 14, 2000.
 Historic Sites around Echo Summit — на сайте DiscoverEchoSummit.com.
 Tahoe Legends Fun Run June 16. — Tahoe Arts and Mountain Culture. May 31, 2012.
 
 John Underwood Triumph And Tragedy At Tahoe — на сайте SportsIllustrated.CNN.com, Sep 23, 1968.

Видео 
 1968 Olympic Trial 1500m.

Репортажи агентства Associated Press 
 Margaret’s Fastest 200 Stuns Tyus. — Spokesman Review, August 25, 1968.
 Top Marks in Tahoe Meet. — Spokesman Review, Sept. 2, 1968.
 «Encouraging» Reports. — Spokesman Review, Sept. 3, 1968.
 175 U.S. Athletes Prepare for Final Olympic Trials. — Spokesman Review, Sept. 8, 1968.
 «Final» Final Trials Start Today. — Spokesman Review, Sept. 9, 1968.
 Gerry In Trouble — Misses in 10,000. — Spokesman Review, Sept. 10, 1968.
 Jim Hines Hangs On, Win 100. — Spokesman Review, Sept. 11, 1968.
 Gittins Gains Olympic Spot. — Spokesman Review, Sept. 12, 1968.
 Seagren Hits Vault Record. Carlos Nups Smith in 19.7, Yet Another World Mark. — Spokesman Review, Sept. 13, 1968.
 Magic Shoes Strike Again: Evans Shatters 400 Mark. — Spokesman Review, Sept. 15, 1968.
 Ryun Rolls in Semifinal. — Spokesman Review, Sept. 16, 1968.
 Jim Ryun Wins Slow 1,500 Title. — Spokesman Review, Sept. 17, 1968.
 U.S. Men’s Track Squad Considered Strongest Ever. — Spokesman Review, Sept. 18, 1968.

Отборочный турнир в олимпийскую сборную США по лёгкой атлетике 1968